2010 Голяма награда на Бразилия е 38-ото за Голямата награда на Бразилия и осемнадесети кръг от сезон 2010 във Формула 1, провежда се на 7 ноември 2010 година на пистата Интерлагос в Сао Пауло, Бразилия.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Бразилия